Gesing ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Gesing (* 1945), deutscher Schriftsteller
 Josef Gesing (1886–1963), deutscher Architekt
 Hermann Gesing (1913–1997), deutscher Maler und Bildhauer
 Jupp Gesing (1922–1998), deutscher Glasmaler
 Klaus Gesing (* 1968), deutscher Jazzmusiker
 Rei Gesing (* 1973), deutscher Unternehmensberater und Buchautor